Конькобежный спорт относится к олимпийским видам спорта с 1924 года. Женские соревнования проводятся с 1960 года, после того как женщины состязались в показательных забегах на Олимпиаде 1932.

На настоящий момент на Олимпийских играх разыгрываются по 7 комплектов медалей для мужчин и женщин. Самый  молодой вид — масс-старт — был добавлен на Играх 2018 в Пхёнчхане.

Соревнования 
о — официальные соревнования, п — показательные забеги

Медальный зачёт 
Курсивом выделены НОК тех стран, которые больше не представлены на Олимпийских играх

Олимпийские рекорды

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Конькобежный спорт на сайте Олимпийских игр